Janc ist der Familienname folgender Personen:
 Al Janc (* 1964), US-amerikanischer Beachvolleyballspieler
 Andreas Janc (1938–2018), österreichischer Skilangläufer
 Blaž Janc (* 1996), slowenischer Handballspieler
 Katarina Janc (* 1986), kroatische Fußballspielerin
 Mitja Janc (* 2003), slowenischer Handballspieler
 Živa Janc (* 1986), slowenische Naturbahnrodlerin

Siehe auch:
 Jank
 Janz
 Jantz